«Сабаил» () — азербайджанский футбольный клуб из одноимённого района столицы страны Баку. Основан в 2016 году. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Баил Арена» в Баку общей вместимостью до 5 000 зрителей. Действующий участник Премьер-лиги.

С 2017 года выступает в азербайджанской Премьер лиге.

Еврокубки

Достижения клуба 
 Серебряный призёр Первого дивизиона Азербайджана: 2016/17
Бронзовый призёр Премьер лиги: 2018/19

Основной состав

Тренерский штаб 

  Автандил Гаджиев — главный тренер
  Яшар Гусейнов — ассистент главного тренера
  Эмин Агаев — ассистент главного тренера
  Тони Богдановский — ассистент главного тренера
  Фархад Велиев — тренер вратарей

Главные тренеры 
  Эльман Султанов (2016—2017)
  Самир Алиев (2017—2018)
  Автандил Гаджиев (2018—)

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на vk.com
 Профиль на facebook.com
 Профиль на soccerpunter.com
 Профиль на soccer365.ru
 Новости клуба
 Интервью

ФК «Сабаил»
Футбольные клубы Баку